Чемпионат Египта по футболу 1999/2000 — 43-й чемпионат Египта, проходивший с 27 августа 1999 года по 17 июля 2000 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1999/2000 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 1999/2000 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1999 году
Спорт в Египте в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000